Abbo – variante del nome Abbone
 Abbo – conte di Poitiers, meglio noto come Abbone di Poitiers
 Abbo di Fleury – meglio noto come Abbone di Fleury
 Abbo di Metz – meglio noto come Albone di Metz
 Pietro Abbo – politico e partigiano italiano